Beienrode steht für:

 Beienrode (Königslutter), ein Ortsteil der Stadt Königslutter im Landkreis Helmstedt
 Beienrode (Lehre), ein Ortsteil der Gemeinde Lehre im Landkreis Helmstedt
 Beienrode (Gleichen), ein Ortsteil der Gemeinde Gleichen im Landkreis Göttingen

 Beinrode ist eine Ansiedlung im Landkreis Eichsfeld